Sanatorium pod Klepsydrą steht für:

 Das Sanatorium zur Sanduhr, Titel einer Sammlung von Kurzgeschichten von Bruno Schulz
 Das Sanatorium zur Todesanzeige